

Geografia

Francia 
 Les Hauts-de-Chée – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)

Svizzera 
 Les Hauts-Geneveys – ex comune ora frazione di Val-de-Ruz, comune nel distretto di Val-de-Ruz (Canton Neuchâtel)